Persons Unknown bezeichnet

 Persons Unknown (Fernsehserie), eine US-amerikanische Fernsehserie aus dem Jahr 2010
 Täter unbekannt (1996), Originaltitel des Films aus dem Jahr 1996
 Diebe haben’s schwer, Titel des Films im Vereinigten Königreich
 ein Lied der englischen Punkband Poison Girls